

Число в различных областях

Наука 

 Атомный номер скандия.

Математика 

 21 — двузначное нечётное составное число, плоское число, число Фибоначчи, шестое треугольное число, пятое число Моцкина.
 1021 называется секстиллион, приставки СИ: зетта- (Z) и зепто- (z)
 21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
 Минимальное число различных квадратов, которыми можно замостить квадрат.
Двадцать первая проблема Гильберта.

Кино 

Мачо и ботан (англ. 21 Jump Street — «Джамп стрит, 21»)
21 и больше (англ. 21 & Over)
Двадцать один день — фильм по рассказу Джона Голсуорси «Первый и последний» (1914)
Двадцать один год
Двадцать одно (англ. 21)
Казино «Рояль» — двадцать первый из серии фильмов про английского агента Джеймса Бонда, основанный на самом первом романе Яна Флеминга о супершпионе

В других областях 

 Число 21 в народном обиходе кличут "очком" 
 21 день в году — 21 января.
 21 год.
 21 год до н. э.
 1921 год.
 XXI век.
 21 — Код субъекта Российской Федерации Чувашской республики.
 ГАЗ-21 — советский легковой автомобиль.
 МиГ-21 — советский истребитель, самый распространённый военный самолёт в истории.
 Карточная игра «Блэк Джек» (Black Jack). «Блэк Джек» — это комбинация двух первых карт, дающая в сумме 21 очко (туз и десятка или туз и «картинка»). «Блэк Джек» выигрывает у любой другой комбинации карт, включая и комбинации с суммой, равной 21.
 С 1985 года в СССР алкоголь реализовывался лицам, достигшим 21 года .
 Порт компьютерного протокола TCP/IP с номером 21 используется FTP.
 На игральной кости 21 точка.
 «21» — ресторан в Нью-Йорке.
 Честер Алан Артур — 21-й президент США.
 Иллинойс — 21-й штат США.
 21 — альбом группы Rage
 21 Savage — американский рэпер.
 21 — альбом певицы Adele

Разное 
 Если верить экспериментам доктора Дункана МакДугалла, то 21 грамм - вес души, которая покидает тело после смерти. Современные исследователи сомневаются в результатах его эксперимента.

Примечания